Cumpston steht für:

 Cumpston-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Cumpston-Massiv, Massiv im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Cumpston ist der Familienname folgender Personen:

 Hal Cumpston (* 1999), australischer Schauspieler, Drehbuchautor und Filmproduzent
 John Howard Lidgett Cumpston (1880–1954), australischer Arzt und Regierungsbeamter
 John Stanley Cumpston (1909–1986), australischer Polarhistoriker